Hexapathes är ett släkte av koralldjur. Hexapathes ingår i familjen Cladopathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svarta koralldjur
Hexapathes